915 км, 915-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 915 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 253635.
 915 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 298246.
 915 км — пост, Юго-Западная железная дорога (Киевская область). Код 343583.